Kathleen King von Alvensleben (* 5. Dezember 1959 in Laredo, Texas) ist eine US-amerikanisch-deutsche Architektin, die seit der Wende viele Großprojekte (u. a. die Erweiterung des Internationalen Handelszentrums) in Berlin verwirklicht hat.

Sie ist u. a. Vorstandsmitglied und Beauftragte für Sponsoring aus den USA im Förderverein Berliner Schloss.

Sie ist mit dem Immobilien-Experten Busso von Alvensleben verheiratet.

Weblinks 

 Interview in der Welt

Architekt (Deutschland)
⚭Kathleen King
US-amerikanischer Emigrant in Deutschland
US-Amerikaner
Deutscher
Geboren 1959
Frau